L'edizione 1973 della Pervaja Liga fu la 34ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del Čornomorec'.

Stagione

Novità
Il numero di squadre rimase stabile a venti, con le promosse Paxtakor e Šachtar e le retrocesse Uralmaš, Kryvbas e Dinamo Leningrado, sostituite dalle retrocesse Lokomotiv Mosca e Neftçi Baku oltre che dalle neopromosse Kuzbass Kemerovo, Spartak Ivano-Frankovsk e Metallurg Lipeck.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le venti partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 40 incontri per squadra. La più importante novità riguarda il sistema di attribuzione dei punteggi: erano previsti due punti per la vittoria e zero per la sconfitta, ma, in caso di pareggio, si procedeva ai battere i tiri di rigore, assegnando un punto al vincitore e zero agli sconfitti. Come nella precedente stagione venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate, mentre, a differenza della precedente stagione, erano retrocesse in Vtoraja Liga le ultime tre classificate.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Čornomorec' e Nistru Kišinëv promossi in Vysšaja Liga 1974.
Şaxter Qarağandı, Metalist' e Alga Frunze retrocessi in Vtoraja Liga 1974.

Risultati

Note

Voci correlate
Vysšaja Liga 1973
Kubok SSSR 1973

Collegamenti esterni

Calcio nel 1973
1973